Йозеф Вилáги () — это словацкий астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в Модраской обсерватории. В период 2003 по 2008 год совместно с другими словацкими астрономами Штефаном Гайдошем и Леонардом Корношем им было открыто в общей сложности 7 астероидов.

См. также 
 Адриан Галад
 Леонард Корнош
 Душан Калманчок

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Словакии
Первооткрыватели астероидов